CHR steht für:
 Catholic Historical Review, eine historische Fachzeitschrift
 Commission on Human Rights, die UN-Menschenrechtskommission
 Constraint Handling Rules, eine Erweiterung für deklarative Programmiersprachen
 Contemporary Hit Radio, ein Musikformat eines Formatradiosenders
 Flughafen Châteauroux-Déols Marcel Dassault (IATA-Code) in Frankreich
 Chorus Aviation, Tickersymbol der Börse Toronto
 Weihnachtsinsel (Australien), ITU-Code
das Monogramm des deutschen Zeichners und Illustrators Franz Christophe

chr steht für:
 Cherokee (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der irokesischen Sprachen

Siehe auch:
 v. Chr. / n. Chr., die Abkürzung für vor/nach „Christus“

Abkürzung